

Patronymie
 Hermann Griesbach (1854-1941), naturaliste allemand.
 Franz Griesbach (1892-1984) est un Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Johann Jakob Griesbach est un théologien allemand du  et du .

Toponymie
 Griesbach, écart de la commune de Gundershoffen, dans le département du Bas-Rhin ;
 Griesbach-le-Bastberg, commune associée de Bouxwiller, dans le département du Bas-Rhin ;
 Griesbach-au-Val, commune française du département du Haut-Rhin ;
 Griesbach ou Criegelsbach, village disparu situé sur la commune de Rahling, dans le département de la Moselle.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme